Светопрозрачный фасад (КСФН, СПК) — ограждающая конструкция, предназначенная для освещения естественным светом помещений зданий (светопрозрачная конструкция фасада). В этом случае фасадом здания служит система из профилей (стоечно-ригельные, модульные СПК) или без профилей (безкаркасные, вантовые СПК), а также заполнения из стеклопакетов из различного архитектурного и строительного стекла. Системные профили могут быть выполнены из алюминиевых сплавов, стеклокомпозита и стали. Поливинилхлоридные профили для фасадов использоваться не могут в силу свойств материала.

В настоящее время, светопрозрачные фасады активно применяются при строительстве жилых комплексов и коммерческих объектов, являются основным видом исполнения фасада для высотных зданий (Башня Федерации, Лахта центр).

Типы светопрозрачных фасадных конструкций 
КСФН по конструктивным особенностям разделяют на следующие типы:

 стоечно-ригельные:
 со структурным остеклением;
 с полуструктурным остеклением;
 с рамным остеклением;
 модульные (секционные);
 спайдерные;
 вантовые;
 кассетные;
 бескаркасные.
 каркасные
Для теплотехнического расчета светопрозрачных фасадов используются специальные методики, учитывающие влияния газов в воздушной прослойке и явление конвективного теплопереноса..

Примечания 

Светопрозрачные конструкции
Архитектурные элементы
Фасады